Académica de Coimbra, ook wel kortweg Académica genoemd, is een voetbalclub uit Portugal met haar wortels in de studentengemeenschap van Coimbra. In 1876 werd de voorloper van de club door studenten gesticht en is daarmee de oudste sportvereniging van Portugal. Na de Anjerrevolutie van 1974 scheidde de voetbaltak zich af van de studentensporttak en werd professioneel. De club speelt na veertien jaar in de hoogste Portugese competitie gespeeld te hebben sinds het seizoen 2017/2018 weer in de tweede Portugese divisie, de Liga Portugal 2.

Thuisbasis van de club is het stadion "Estádio Cidade de Coimbra" ("Stadion van de stad Coimbra"), dat voor het EK 2004 werd aangepast en nu 30.000 plaatsen telt. Het tenue van Académica is zwart-wit. In haar historie won de club tweemaal de Taça de Portugal, in 1939 en in 2012.

Erelijst
Beker van Portugal
Winnaar: 1939, 2012
Finalist: 1923, 1951, 1967, 1969

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2.

In Europa 
 #R = #ronde, Groep = groepsfase, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Académica Coimbra

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
 Fernando Couto
 Elton Monteiro
 Fatih Sonkaya
 Éder
 Zé Castro

Externe link 
 Officiële website

Coimbra
Academica